Andros peut faire référence à :

Toponymie 
 Andros, une île des Bahamas ;
 Andros Town, la principale localité d'Andros aux Bahamas ;
 Ándros, une île de Grèce ;
 Ándros ou Chóra, la principale localité d'Ándros en Grèce ;
 le dème d'Ándros, un dème en Grèce.

Entreprises 
 Andros, société française agroalimentaire ;
 Trophée Andros, course automobile sur glace, sponsorisée par la société Andros.

Fiction 
 Cair Andros, fort imaginaire dans l'œuvre de Tolkien ;
 Andros, personnage de fiction de l'univers des Power Rangers.

Patronyme 

 Edmund Andros (1637-1714), gouverneur colonial britannique en Amérique du Nord ;
 Josiane Andros (1940-), femme politique française.

Homonymie de toponyme